Ната́лья Шестако́ва:
 Шестакова, Наталья Абрамовна (1936—1993) — советский и российский филолог, переводчик, театровед.
 Шестакова, Наталья Васильевна (род. 1988) — российская спортсменка (русские и международные шашки).